Апаран ():

 Апаран — місто в марзі (області) Араґацотн, Республіка Вірменія.
 Апаран — село в Кашатазькому районі, Нагірно-Карабаська Республіка.